Lobsang Pelden bezeichnet folgende Personen:

 Lobsang Pelden (Setshang Rinpoche) (* 1938), buddhistischer Geistlicher
 Lobsang Pelden Yeshe (1738–1780), buddhistischer Geistlicher, Penchen Lama
 Yongdzin Lobsang Pelden (Giteng Rinpoche) (1881–1944), tibetischer Literat, Philosoph und buddhistischer Geistlicher